Vany peut faire référence à :
 Vany, une commune du département de la Moselle.
 Vanessa Petruo, une chanteuse allemande (1979 -).